Шасу (егип. š3sw «идущие пешком») — кочевники, появившиеся в Леванте начиная с XV века до н. э. и обитавшие там вплоть до Третьего переходного периода. Термин впервые появляется в списке народов Заиорданья, относящемся к XV веку до н. э. В списке перечисляются шесть групп шасу: шасу S’rr (вероятно, Сеира), шасу Lbn, шасу Sam’ath (вероятно, Кенеи), шасу Wrbr (вероятно, около Вади-эль-Хеса), шасу Yhw и шасу Pysps.

На основании этих сведений ряд исследователей, в том числе Дональд Редфорд и , пришли к заключению, что народы, отождествляемые с евреями (израильтянами) на стеле Мернептаха, входили в состав шасу. Энсон Рэйни в поддержку данного тезиса приводит тексты из Амарнского архива. С другой стороны, против отождествления израильтян с шасу может говорить тот факт, что на рельефе Мернептаха народ, позднее известный как израильтяне, рассматривается не в составе шасу. Более того, один из египетских документов считает шасу выходцами из Эдома, то есть идумеями

Некоторые учёные, как Фрэнк Юрко (Frank J. Yurco) и Майкл Хейзел, рассматривают шасу, упоминаемых на стеле Мернептаха, как отдельное от евреев племя, поскольку они носили другую одежду, имели другие причёски и вообще упоминаются египетскими писцами отдельно. Более того, евреи упоминается как народ, как социально-этническая группа. Чаще всего рядом с упоминанием «врагов из Шасу» ставится иероглиф-детерминатив «горная страна». Таким образом, шасу отличаются от ханаанеев, защищавших укреплённые города Ашкелон, Гезер и Еноам.

См. также 
 Хабиру
 Шуту
 Гиксосы (хека-шасу)
 Амаликитяне

Примечания

Литература 
 Dever, William G. (1997). «Archaeology and the Emergence of Early Israel» . In John R. Bartlett (Ed.), Archaeology and Biblical Interpretation, pp. 20—50. Routledge. ISBN 0-415-14113-3
 Hasel, Michael G. (1994). "Israel in the Merneptah Stela, " Bulletin of the American Schools of Oriental Research, No. 296, pp. 45-61.
 Hasel, Michael G. (1998). Domination and Resistance: Egyptian Military Activity in the Southern Levant, 1300—1185 BC. Probleme der Ägyptologie 11. Leiden: Brill, pp. 217—239. ISBN 90-04-10984-6
 Hoffmeier, James K. (2005). Ancient Israel in Sinai, New York: Oxford University Press, 240-45.
 (1953). «Jericho in a Topographical List of Ramesses II,» Journal of Near Eastern Studies 12: 201—203.
 MacDonald, Burton (1994). «Early Edom: The Relation between the Literary and Archaeological Evidence». In Michael D. Coogan, J. Cheryl Exum, Lawrence E. Stager (Eds.), Scripture and Other Artifacts: Essays on the Bible and Archaeology in Honor of Philip J. King, pp. 230—246. Louisville, KY: Westminster John Knox Press. ISBN 0-664-22364-8
  

Исчезнувшие народы Передней Азии
Древний Египет
Амореи